Турава () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опольский повят (силезский), Опольское воеводство. Население — 9547 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бердзаны
 Кадлуб-Туравски
 Котуж-Малы
 Котуж-Вельки
 Лигота-Туравска
 Осовец-Слёнски
 Пшисюлек
 Тшенсина
 Жендзув
 Турава
 Маршалки
 Венгры
 Закшув-Туравски
 Завада

Поселения 
 Борек

Соседние гмины 
 Гмина Хшонстовице
 Гмина Лясовице-Вельке
 Гмина Лубняны
 Ополе
 Гмина Озимек
 Гмина Зембовице

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Опольского воеводства
Опольский повет Опольского воеводства